

Geografia

Algeria 
 Constantine – nome francese di Costantina, città nel distretto di Costantina (Costantina)

Regno Unito 
 Constantine – parrocchia civile nella contea della Cornovaglia (Inghilterra)

Stati Uniti d'America 
 Constantine – villaggio nella contea di St. Joseph (Michigan)

Svizzera 
 Constantine – ex comune ora frazione di Vully-les-Lacs, comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)

Onomastica 

 Constantine – nome proprio di persona francese femminile, corrispondente all'italiano Costantina
 Constantine – nome proprio di persona inglese maschile, corrispondente all'italiano Costantino

Persone 
 Eddie Constantine (1917-1993) – attore e cantante statunitense naturalizzato francese
 Michael Constantine (1927-2021) – attore statunitense
 Barbara Constantine (1955) – scrittrice e sceneggiatrice francese
 Kevin Constantine (1958) – allenatore di hockey su ghiaccio statunitense
 Stephen Constantine (1962) – calciatore e allenatore di calcio britannico

Altro 
 Constantine – nel cinema, film diretto da Francis Lawrence (2005)
 John Constantine – nei fumetti, personaggio della serie Hellblazer
 Constantine – nella televisione, serie statunitense (2014-2015)
 Constantine – nei videogiochi, videogioco della Bits Studios (2005)

Altri progetti